Янез Вайкард Вальвазор (, ;  — ) — словенский дворянин, учёный и писатель, член Королевского общества.

Биография 

Янез Вайкард Вальвазор родился в австрийском городе Лайбахе (ныне Любляна), столице Крайны, и был крещён 28 мая 1641 года. Семья — отец Ерней (Jernej) и мать Анна Мария (в девичестве Равбар, Ana Marija Ravbar) — жила в замке Медия в Излаке. Когда Янезу было 10 лет, его отец умер. В то время он уже ходил в иезуитскую школу в Лайбахе, которую окончил в 1658 году, будучи 17-летним подростком. Он решил не поступать в университет, а учиться у просвещённых людей, путешествуя по Европе. В ходе этого путешествия, которое продолжалось 14 лет, он успел поучаствовать в турецкой войне (1663—1664), побывать во Франции, Италии и Северной Африке, собирая книги, гравюры и монеты.

В 1672 году Янез Вайкард женился на Анне Росине Графенвегер (Anna Rosina Grafenweger) и приобрёл замок Богеншперк недалеко от Литии, где написал значительную часть своих трудов. В настоящее время в замке действует музей. В 1678 году Вальвазор устроил в замке типографию и мастерскую по созданию медных гравюр. В 1685 году вновь принял участие в войне с турками, давшей ему возможность познакомиться с Военной границей в Хорватии.

Потратив всё состояние на издание книг, Вальвазор был вынужден продать замок вместе с библиотекой и собранием трудов. В 1690 году загребский епископ Александар Игнасие Микулич (Aleksandar Ignacije Mikulić) купил коллекцию трудов Вальвазора, включая 7300 графических изображений и перевёз её в Хорватию. Эта коллекция стала частью библиотеки Загребского архиепископства — Метрополитаны, которая находится на попечении Хорватского государственного архива.

Вальвазор был одним из первых учёных, исследовавших карстовые явления. За работу по гидрологии пульсирующего озера Церкница он был избран членом Лондонского королевского общества 14 декабря 1687 года.

Основным трудом Янеза Вальвазора является монументальная работа «Слава герцогства Карниола» (, ), написанная на немецком языке и изданная в 1689 году в 15 томах, которые содержали 3532 страницы, 528 иллюстраций и 24 приложения и давали наиболее полное описание словенских земель того времени.

Вальвазор умер в бедности  года в Кршко и был похоронен в семейной могиле в Излаке.

Работы 

 Dominicae passionis icones, 1679, переиздание в 1970
 Topographia arcium Lambergianarum, 1679, переиздание в 1995
 Topographia Archiducatus Carinthiae modernae, 1681, 1688
 Carniolia, Karstia, Histria et Windorum Marchia, 1681
 Theatrum mortis humanae tripartitum, 1682
 Topographia Archiducatus Carinthiae antiquae & modernae completa, 1688
 Opus insignium armorumque, 1687—1688
 Die Ehre dess Hertzogthums Crain, 1689

Примечания

Ссылки 

 Johann Weichard Freiherr von Valvasor — Istria on the Internet, Relevant non-Istrians
 Вальвазор на банкноте 20 толаров

Учёные Словении
Члены Лондонского королевского общества